Сент-Бландін (фр. Sainte-Blandine) — муніципалітети у Франції.
 Бландін Дансетт (фр. Blandine Dancette, нар. 14 лютого 1988) — французька гандболістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.